195 rok naszej ery
 195 rok przed naszą erą
 195 liczba naturalna
 galaktyka NGC 195
 planetoida (195) Eurykleia
 droga wojewódzka nr 195
 linia kolejowa nr 195
 samolot Arado Ar 195
 Ferrari 195 Inter
 Ferrari 195 S